Talento se puede referir a:

talento, unidad de peso en la antigua Mesopotamia. 
talento, moneda griega usada comúnmente en la antigüedad;
talento, la aptitud o potencial para desarrollar una habilidad;
talento digital, una extensión del talento personal;
concurso de talentos, género de concurso televisivo.

Enlaces externos